Укусы любви:

 Укусы любви — американская комедия 1993 года.
 Укусы любви — американский сериал телеканала NBC.